Името Купен носят две български села:

 Купен, област Габрово
 Купен, област Смолян

Купен е също името на различни върхове:
 Голям Купен
 Малък Купен